Пояс Венеры, пояс Афродиты (, ) — в античной мифологии могущественный атрибут богини любви и красоты. В честь него получило название метеорологическое явление Пояс Венеры.

Этот пояс обладал силой наделять того, кто его наденет, необычайной сексуальной привлекательностью.

Встречаются указания, но редкие, что его сделал Гефест.

В античной литературе 

В «Илиаде» Гомер описывает, как царица богов Гера занимает его у Афродиты, чтобы очаровать Зевса и отвлечь его от покровительства троянцам. Эта любовная сцена обольщения Зевса с помощью пояса Афродиты для помощи ахейцам в троянской войне — среди благоухающих цветов и трав на вершине горы является явным аналогом крито-микенского священного брака Геры и Зевса, который торжественно справлялся в различных городах Греции, напоминая о величии матриархального женского божества. Брак праздновался и на Крите в Кноссе. Этот брак рассматривался как связь неба с землёй, оплодотворяемой благодатным весенним дождём, напоминая о величии матриархального женского божества.

Его упоминает Апулей в «Золотом осле»: «… если бы у самых прекраснейших женщин снять с головы волосы и лицо лишить природной прелести, то пусть будет с неба сошедшая, морем рождённая, волнами воспитанная, пусть, говорю, будет самой Венерой, хором, грацией сопровождаемой, толпой купидонов сопутствуемой, поясом своим опоясанной, киннамоном благоухающей, бальзам источающей, — если плешива будет, даже Вулкану своему понравиться не сможет».

Новое время 
Упоминается у Эдмунда Спенсера в «Королеве фей» (3,7). В средневековой поэме «Освобождённый Иерусалим» Торквато Тассо аналогичный волшебный пояс носила Армида.

Винкельман анализирует способ его изображения.

В культе 
Женщины, вступая в брак, дарили Афродите вытканные пояса.

См. также 

 Пояс Венеры
 Пояс Венеры — термин в хиромантии.

Примечания 

Предметы в древнегреческой мифологии
Мифы об Афродите
Пояса в культуре